Ту́льская:

 «Тульская» — станция метро в Москве.
 «Тульская» (до 2019 года — «ЗИЛ») — остановочный пункт / пассажирская платформа Павелецкого направления Московской железной дороги в Москве.
 станица Тульская — прежнее (1867—1962/1963) название посёлка Тульский в Адыгее.

См. также 
 Тульская область
 Тульская площадь
 Тульская улица
 Тульский
 Тульское